Les épreuves de fleuret messieurs aux Championnats du monde d'escrime 2018 se déroulent du 21 au 24 juillet pour l'épreuve individuelle et les 26 et 27 juillet pour l'épreuve par équipes.

Épreuve individuelle

Format et participation 
Chaque nation ne peut inscrire que quatre escrimeurs par compétition. Pour les épreuves individuelles, les seize tireurs les mieux placés au classement mondial sont qualifiés d'office pour le tableau final de 64 et répartis, dans l'ordre, parmi les seize têtes de série du tableau. Les tireurs restants sont répartis en poules de six ou sept tireurs et affrontent les autres membres de leur poule en matchs de cinq touches. Les seize tireurs les mieux classés de cette phase qualificative sont qualifiés pour le tableau final de 64 et répartis parmi les têtes de série 17 à 32 selon leur classement à l'issue de la phase de poule. Les tireurs moins bien classés sont répartis selon leur classement dans un tableau préliminaire si leur classement le leur permet. Les 20% à 30% des tireurs les moins bien classés (soit 24 tireurs dans cette compétition) sont éliminés. À l'issue du tableau préliminaire, disputé en matchs de quinze touches, les 32 tireurs victorieux sont qualifiés pour le tableau final et répartis, selon leur ordre d'apparition dans le classement de la phase de poule, entre la  et la  place.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Épreuve par équipes

Format et participation 
Toutes les équipes engagées sont réparties dans un tableau unique selon leur ordre d'apparition dans le classement mondial de la FIE. Les rencontres se font en équipes de trois, avec un remplaçant au maximum par équipes. Chaque tireur de chaque équipe ne peut affronter chacun de ses adversaires qu'une fois. La formule employée est celle dite du relais "à l'italienne", c'est-à-dire que les deux équipes s'affrontent en neuf assauts successifs, débutant la rencontre sur un score de 0-0, et que le score évolue au fil des neuf matchs composant la rencontre, chaque nouveau match reprenant le score laissé à la fin du match précédent.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Références

Liens externes 
 Tableau de l'épreuve individuelle
 Tableau de l'épreuve par équipes

F